Отборочный турнир Чемпионата мира по футболу 2018 в Южной Америке определил участников ЧМ-2018 в России от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Южной Америке было предоставлено четыре места на Чемпионате, и ещё одна команда поборолась за право участия в стыковых матчах с представителем другой конфедерации (в данном случае — с представителем Конфедерации футбола Океании).

Участники 
Заявки для участия в отборочном турнире подали все 10 членов КОНМЕБОЛ.

Формат 
Формат отборочного турнира остался традиционным для Южной Америки: двухкруговой турнир без разделения на группы, в котором каждая команда сыграла с каждым из 9 соперников два раза — дома и в гостях. Отборочный турнир начался 8 октября 2015 года матчем Боливия — Уругвай и завершился 10 октября 2017 года матчем Уругвай — Боливия. Всего в рамках отборочного турнира было сыграно 90 матчей.

Жеребьёвка календаря турнира состоялась 25 июля 2015 года в Санкт-Петербурге.

Итоговая таблица

Сроки и расписание матчей 
При жеребьёвке календаря каждой команде присваивался порядковый номер, и в целях недопущения последовательных игр со сборными Бразилии и Аргентины остальными командами внутри одного временного отрезка из двух спаренных матчей, сборным Бразилии и Аргентины были присвоены фиксированные номера. Остальные номера были разыграны и присвоены командам в ходе процедуры жеребьёвки.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

Бомбардиры 
10 мячей

 Эдинсон Кавани

7 мячей

 Габриэл Жезус
 Лионель Месси
 Алексис Санчес
 Фелипе Кайседо

6 мячей

 Неймар
 Паулиньо
 Артуро Видаль
 Хамес Родригес

5 мячей

 Эдуардо Варгас
 Эннер Валенсия
 Эдисон Флорес
 Паоло Герреро
 Хосеф Мартинес
 Луис Суарес

4 мяча

 Филиппе Коутиньо
 Виллиан
 Хуан Карлос Арсе
 Дарио Лескано
 Кристиан Куэва
 Ромуло Отеро

3 мяча

 Пабло Даниэль Эскобар
 Ренато Аугусто
 Карлос Бакка
 Эдвин Кардона
 Джефферсон Фарфан
 Мартин Касерес
 Диего Годин

2 мяча

 Дуглас Коста
 Филипе Луис
 Рикардо Оливейра
 Анхель Ди Мария
 Габриэль Меркадо
 Лукас Пратто
 Родриго Рамальо
 Эстебан Паредес
 Маурисио Пинилья
 Радамель Фалькао
 Миллер Боланьос
 Ромарио Ибарра
 Фидель Мартинес
 Дерлис Гонсалес
 Кристиан Родригес
 Диего Ролан
 Микель Вильянуэва

1 мяч

 Дани Алвес
 Лукас Лима
 Марсело Виейра
 Жуан Миранда
 Роберто Фирмино
 Лукас Биглия
 Рамиро Фунес Мори
 Гонсало Игуаин
 Эсекьель Лавесси
 Николас Отаменди
 Хильберт Альварес
 Руди Кардосо
 Алехандро Чумасеро
 Ясмани Дук
 Марсело Мартинс Морено
 Рональд Ральдес
 Фелипе Гутьеррес
 Абель Агилар
 Хуан Куадрадо
 Теофило Гутьеррес
 Йерри Мина
 Себастьян Перес
 Макнелли Торрес
 Габриэль Ачильер
 Майкл Арройо
 Фриксон Эрасо
 Анхель Мена
 Артуро Мина
 Джефферсон Монтеро
 Кристиан Рамирес
 Антонио Валенсия
 Хуниор Алонсо
 Лукас Барриос
 Эдгар Бенитес
 Виктор Касерес
 Оскар Кардосо
 Пауло да Сильва
 Ричард Ортис
 Кристиан Риверос
 Анхель Ромеро
 Оскар Ромеро
 Антонио Санабрия
 Бруно Вальдес
 Андре Каррильо
 Паоло Уртадо
 Кристиан Рамос
 Рауль Руидиас
 Ренато Тапиа
 Себастьян Коатес
 Абель Эрнандес
 Николас Лодейро
 Альваро Перейра
 Карлос Андрес Санчес
 Федерико Вальверде
 Ричард Бланко
 Янхель Эррера
 Хуанпи
 Якобо Куффати
 Джон Мурильо
 Марио Рондон
 Саломон Рондон
 Кристиан Сантос

2 автогола

 Густаво Гомес ()

1 автогол

 Маркиньос ()
 Артуро Видаль ()
 Давид Оспина ()
 Эдгар Бенитес ()
 Диего Годин ()
 Гастон Сильва ()
 Рольф Фельтшер ()

Ссылки 
 Сайт ФИФА 
 Сайт КОНМЕБОЛ

Чемпионат мира по футболу 2018
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу